Världsmästerskap 1997 kan avse:

 Formel 1-VM 1997
 Roadracing-VM 1997
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1997
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 1997
 Världsmästerskapen i friidrott 1997
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1997
 Världsmästerskapen i konståkning 1997
 Världsmästerskapen i kortbanesimning 1997
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1997
 Världsmästerskapen i orientering 1997
 Världsmästerskapen i skidskytte 1997
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1997
 Världsmästerskapet i handboll för damer 1997
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 1997
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 1997
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 1997
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1997